Lodoñero puede referirse a:

 el nombre común de la planta Celtis australis;
 el nombre común de la planta Diospyros lotus.